Венк — фамилия:

Фамилия 
 Венк, Вальтер — немецкий генерал времён Второй мировой войны.

Двойная фамилия
 Венк-Вольф, Рагин (род. 1958) — норвежская скрипачка.

Другое 
 Венк — старейшина племени Марранов, персонаж сказки Александра Волкова «Огненный бог Марранов».
 Венк фон Венкхейм — дворянский род.

См. также 
 Венке
 Венкель
 Венкер
 Венков